Марк Радмен — поет, перекладався в Україні, друкувався в «Кур'єрі Кривбасу»;
 Шеллі Радмен (, 23 березня 1981) — британська скелетоністка, олімпійська медалістка.
Прізвища